Divizia A (1988/1989) – 71. sezon najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów, grając systemem kołowym. Tytuł obroniła drużyna Steaua Bukareszt. Tytuł króla strzelców zdobył Dorin Mateuţ, który w barwach klubu Dinamo Bukareszt strzelił 43 gole.

Tabela końcowa

Przypisy

Bibliografia 

1988 w piłce nożnej
1989 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii